Wielenga ist der Familienname folgender Personen:

 Bastiaan Wielenga (1936–2015), niederländischer Theologe 
 Douwe Klaas Wielenga (1880–1942), niederländischer Pfarrer und Missionar 
 Geertjan Wielenga, niederländischer Informatiker und Manager 
 Friso Wielenga (Johan Willem Friso Wielenga; * 1956), niederländischer Historiker
 Savine Wielenga (* 1989), niederländische Eishockeyspielerin